John Borthwick est un nom pouvant désigner:

 (1824-1892), médecin écossais
 (1867-1936), chirurgien vétérinaire sud-africain
 (né en 1964), joueur anglais de football

Voir aussi

Borthwick, John